Haniel ist der Familienname folgender Personen:

 Aletta Haniel (1742–1815), deutsche Unternehmerin
 Carl Haniel (1811–1861), deutscher Unternehmer
 Christof von Haniel (* 1960), Mitglied der Band Schürzenjäger, siehe Schürzenjäger (Band)
 Curt Alfons Haniel (1884–1914), deutscher Geologe und Paläontologe
 Edgar Haniel von Haimhausen (1870–1935), deutscher Diplomat
 Eduard James Haniel (1844–1904), Unternehmer der Montanindustrie
 Ellen Haniel-Lutterotti (1914–1970), deutsche Kunsthistorikerin
 Elsa Haniel (1871–1955), ab 1892 von Michael, ab 1921 Gräfin von Waldersee, Finanzier von Schloss Elmau
 Erich Haniel (* 1933), deutscher Verwaltungsjurist

 Friedhelm Haniel (1888–1938), deutscher Maler
 Fritz von Haniel-Niethammer (1895–1977), deutscher Politiker (CSU)
 Gerhard Haniel (1774–1834), deutscher Unternehmer
 Gerhard von Haniel (1888–1955), deutscher Maler
 Hugo Haniel (1810–1893), deutscher Unternehmer
 Jacob Wilhelm Haniel (1734–1782), Ruhrorter Kaufmann
 John Haniel (1849–1912), preußischer Landrat, Grubenbesitzer und Politiker
 Karl Haniel (1877–1944), deutscher Unternehmer
 Klaus Haniel (1916–2006), deutscher Unternehmer
 Ludwig Haniel (1817–1889), deutscher Unternehmer
 Paul Haniel (1843–1892), deutscher Verwaltungsbeamter

Haniel steht für:

 Haniel (Unternehmerfamilie), deutsche Unternehmerfamilie
 Franz Haniel & Cie.
 Bergwerk Prosper-Haniel
 Zeche Franz Haniel
 Zeche Hugo Haniel
 Reederei Haniel GmbH in Duisburg-Ruhrort
 Haniel (Engel), einen Engel

Siehe auch:

 Halde Haniel, Haniel Museum, Villa Haniel, Schloss Haniel